Bosznia-Hercegovina
Brijest falu Lopare községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Brijest, falui Teočak községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
 Brijest, falu Eszék községben, Eszék-Baranya megyében